«Свет в конце тоннеля» — советский остросюжетный художественный фильм, снятый в 1974 году на Рижской киностудии.
Первый из двух фильмов кинодилогии, объединённой одними персонажами (милиционеры: Янис Крастыньш, Лаукс, Язеп Карлович; преступники: Эвальд Апсе, Павел Насонов). Продолжение — «Ключи от рая» (1975).

Сюжет 
В глухой тайге на уполномоченного управления прииска совершено нападение. Одному из двух преступников удалось скрыться вместе с 20 кг золота. Его сообщник был пойман, но по дороге к месту предварительного заключения ему удалось сбежать.
Сотрудники уголовного розыска разрабатывают рискованный план, выполнение которого поручено Янису Крастыньшу (Улдис Пуцитис). В результате с блеском проведённой операции преступники были пойманы и обезврежены.

В ролях 
 Евгения Ветлова — Аусма
 Анатолий Азо — Григорий Мацура
 Александр Белявский — «Ржавый»
 Улдис Думпис — Лаукс
 Харий Лиепиньш — Эвальд Апсе
 Улдис Пуцитис — Янис Крастыньш
 Владимир Осенев — Павел Симонович Насонов
 Майрита Круминя — Карина
 Семён Соколовский — эпизод
 Николай Федорцов — эпизод
 Павел Кашлаков — эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Алоиз Бренч
 Авторы сценария: Владимир Кузнецов, Сергей Александров
 Оператор: Генрих Пилипсон
 Композитор: Иварс Вигнерс
 Художник: Гунарс Балодис
 Редактор: Освальд Кубланов

Ссылки 

Фильмы СССР 1974 года
Фильмы Рижской киностудии
Детективные фильмы СССР
Фильмы о милиционерах
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке